Por bouquet garni podemos entender:

 un bouquet garni, que es un cierto arreglo gastronómico francés a base de hierbas aromáticas;
 el grupo de música belga Bouquet Garni;
 o el álbum de música  Bouquet Garni (2000), álbum homónimo del grupo anterior.